Мухен:

 Мухен — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края.
 Мухен — река в Хабаровском крае.